Pavel Banya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Pavel Banja, kommun, Stara Zagora, 
 Pavel Banja, ort, Stara Zagora, Obsjtina Pavel Banja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar